HNH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Hoonah, Alaska (Stati Uniti d'America)
 hnh – codice ISO 639-3 della lingua ǁani